Вікрам — спільна назва художних фільмів та актор. Вона походить від прізвища головного героя Аруна Кумара Вікрама — керівника загону Чорних пілотів, якого в обидвох фільмах зіграв Камал Хасан.

Фільми 
 «Вікрам» — індійський тамільський бойовик-трилер 2022 року, написаний і знятий Локешем Канагараджам.
 «Вікрам» — індійський тамільський бойовик-трилер 1986 року режисера Раджашекара.

Персоналії 
 Вікрам відомий також як Чійян Вікрам ( справжнє ім'я Кеннеді Джон Віктор (там. கென்னடி ஜான் விக்டர்; . 1966) — індійський актор, який знімається переважно у фільмах тамільською мовою, а також задіяний у фільмах мовами телугу, гінді й малаялам.